Саррацин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саррацин, Ги Марсель (более известен как Ги Гроссо; 1933—2001) — французский актёр и конферансье.
 Саррацин, Мануэль (род. 1982) — немецкий политик.
Саррацин, Тило (род. 1945) — бывший германский политик, член Социал-демократической партии Германии.